Longvilliers (Pas-de-Calais)
 Longvilliers (Yvelines)